Джорджи:
 Джорджи, Говард (род. 1947) — американский физик-теоретик.
 Джорджи, Камила (род. 1991) — итальянская теннисистка.
 Джорджи, Оресте (1856—1924) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Джорджи, Франческо (род. 1970) — итальянский дзюдоист.
 Джорджи, Элеонора (род. 1953) — итальянская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Джорджи, Элеонора (род. 1989) — итальянская легкоатлетка.
 Джорджи, Эннио де (1928—1996) — итальянский математик.
 Джорджи герл — новозеландский документальный фильм 2001 года режиссёров Энни Голдсон и Питера Уэллса о Джорджине Байер